La Federation Cup 1985 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 23ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 38 nazionali. Il World Group si è giocato al Nagoya Green Tennis Club di Nagoya in Giappone dal 6 al 14 ottobre e la finale ed è stata vinta dalla Cecoslovacchia che ha battuto gli Stati Uniti.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Nagoya Green Tennis Club in Nagoya in Giappone su campi in cemento.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni